Trümbach ist der Name von

 Trümbach, historische Schreibweise von Trimbach SO, Gemeinde im Kanton Solothurn, Schweiz
 Trümbach (Wüstung) (Trubenbach), Dorfwüstung nahe Wehrda und Burgruine Altwehrda

Trümbach ist der Familienname folgender Personen:
 Trümbach (Adelsgeschlecht) (ursprünglich: Herren von Trubenbach), buchonisches Adelsgeschlecht
 Christine von Trümbach (1900–1979), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Adolf Rudolf von Trümbach (* 1722; † nach 1786), hessischer Offizier, General in Hessen, Preußen und Dänemark
 Karl Friedrich von Trümbach (1834–1905), Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau 
 Karl Levin von Trümbach (1718–1779), hessischer Offizier, General in Hessen-Kassel, Bayern, Brabant und Großbritannien

Siehe auch:
 Trimbach